Loope (Californië), een verlaten nederzetting in de Amerikaanse staat Californië
 Loope (Engelskirchen), een dorp in de Duitse gemeente Engelskirchen